Дайана Ливерман (Diana M. Liverman; род. 1954, Аккра, Гана) — американский учёный, географ, эколог и климатолог.

Доктор философии (1984), регент-профессор Аризонского университета (с 2011).
Член Национальной академии наук США (2020).
Академик Академии общественных наук Великобритании (2008).

Биография 
Родилась в Африке, училась в школе в Англии.
Окончила с отличием Университетский колледж Лондона (бакалавр географии, 1976). Степень магистра географии получила в Торонтском университете в 1979 году.
Степень доктора философии по географии получила в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 1984 году. Являлась PhD-студентом и постдоком, а также в 1981—1984 гг. исследовательским фелло в Национальном центре атмосферных исследований, занималась со Стивеном Шнейдером, который также являлся научным консультантом её докторской диссертации.
В 1985—1989 гг. ассистент-профессор географии Висконсинского университета в Мадисоне.
В 1990—1997 гг. ассоциированный профессор Университета штата Пенсильвания.
С 1996 года ассоциированный, с 1999 по 2003 год профессор Аризонского университета.
В 2003—2008 гг. профессор Оксфорда, в 2009—2017 гг. там же приглашённый профессор.
С 2009 года профессор Аризонского университета, регент-профессор с 2011 года.
Фелло британского Королевского географического общества (2005) и Королевского общества искусств (2006).
Почётный профессор Копенгагенского университета (2009).
Консультировала создание видеоигры .

Автор многих статей и пяти книг.
Публиковалась в Science и PNAS.
Ведущий автор спецдоклада МГЭИК «Глобальное потепление на 1,5 °C» (2018).

Соредактор Annual Review of Environment and Resources и член редколлегий других изданий, состоит в редколлегии PNAS.

Награды и отличия 
 Золотая медаль основателей Королевского географического общества (2010)
 Distinguished Scholarship Award Американской ассоциации географов (2011)
 Гуггенхаймовский стипендиат (2014)
 Presidential Achievement Award Американской ассоциации географов (2014)
 Conference of Latin Americanist Geographers' Carl O. Sauer Distinguished Scholarship Award (2015)
  (2017)

Примечания

Ссылки 
 CV
 https://las.arizona.edu/people/diana-liverman
 , , 
 Интервью
 Reducing Your Carbon 'Foodprint': Diana Liverman to Kick Off Downtown Lecture Series on Food (October 15, 2014)
 Climate Change Interview With Diana Liverman (October 13th, 2016)
 Исследования
 Climate Change Already a Burden on the World’s Poor (July 6, 2009)
 Earth At Risk Of Heading Toward Irreversible «Hothouse Earth» State (Aug. 6, 2018)

Женщины-учёные
Исследователи глобального потепления
Члены Академии общественных наук Великобритании
доктора философии по географии
фелло Королевского общества искусств
Персоналии:МГЭИК
Лауреаты Золотой медали Королевского географического общества
почётные профессора
Члены Национальной академии наук США
Преподаватели Аризонского университета
Преподаватели Висконсинского университета в Мадисоне